Нюбъри може да се отнася за:
 Нюбъри, град в Англия
 Нюбъри (Ню Хампшър), град в Ню Хампшър, Съединените щати
 Нюбъри (окръг), в Южна Каролина, Съединените щати